А́алто ( — «волна») — финская фамилия. Известные носители:

 Аалто, Айно (1894—1949) — финский архитектор и дизайнер, первая жена Алвара Аалто.
 Аалто, Алвар (1898—1976) — финский архитектор и дизайнер, «отец модернизма» в Северной Европе.
 Аалто, Алек (1942—2018) — финский дипломат.
  (род. 1989) — финский футболист.
 
  (род. 1932) — финский политик, лидер компартии Финляндии.
  (1876—1937) — финский журналист и политик.
 Аалто, Вяйнё Иванович (1899—1938) — советский писатель, литературовед.
  (род. 1977) — финский футболист.
  (1891—1934) — финский художник.
  (род. 1957) — финский лыжник.
  (1884—1950) — финский политик.
  (род. 1976) — вокалист финской панк-рок группы Pertti Kurikan Nimipäivät.
  (род. 1965) — финская морячка.
  (1910—2009) — финский музыкант.
 
 Аалто, Пентти (1917—1998) — финский лингвист.
  (род. 1961) — финская биатлонистка.
 Аалто, Саара (род. 1987) — финская певица и автор песен.
  (род. 1960) — финский иллюзионист.
  (род. 1978) — финский хоккеист.
  (1926—1985) — финский пловец.
 Аалто, Элисса (1922—1994) — финский архитектор, вторая жена Алвара Аалто.
  (род. 1969) — финский бадминтонист.
  (род. 1983) — финский футболист.

См. также 
 Библиотека Алвара Аалто
 Аалто университет
 Аалтонен